Les Aveugles est une pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck
 Les Aveugles est un poème de Charles Baudelaire
 Les Aveugles est un album de bande dessinée de F'murr
 Les Aveugles est un court-métrage de Jean-Luc Perréard (1999)
 Les Aveugles est un terme générique qui fait référence à plusieurs passages des Evangiles de saint Mathieu et saint Luc

Voir aussi